EB, Eb eller eb kan syfta på:

 EB – en informationsenhet samt en multipel av byte, se Exabyte
 Eb – en informationsenhet samt en multipel av bit, se Exabit
 EB (öl) – ett polskt ölmärke som ingår i Heineken-koncernen
 E.B. - är en fiktiv rollfigur från 2011 filmen Hopp
 EB - ett norskt elektronikföretag, se Elektrisk Bureau
 EB – en genetisk hudsjukdom som ger upphov till blåsor över hela kroppen, se Epidermolysis bullosa
 EB – ett scoutarrangemang för utmanar- och roverscouter inom svensk scouting, se Explorer Belt
 EB Games – en tidigare butikskedja som huvudsakligen sålde TV-spel och datorspel